Le patronyme néerlandais ou flamand Cogels ou Kogels provient du moyen néerlandais cogel(e) : manteau ou gourdin muni d'une boule.

Fredegand Cogels (1850-1932), homme politique belge ;
baron Edouard Cogels (1793-1868), économiste, financier et homme politique belge ;
Dominique Cogels-Le Grelle (°1950), femme politique belge .